Ва́хрушев (Ва́хрушева) — русская  фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Вахрушев 
 
 Вахрушев, Андрей Геннадьевич (род. 1965) — советский хоккеист.
 Вахрушев, Валентин Александрович (1919—2006) — советский геолог.
 
 Вахрушев, Виктор Николаевич (род. 1955) — советский хоккеист, российский тренер.
 Вахрушев, Георгий Васильевич (1894—1966) — советский учёный-геолог, заслуженный деятель науки Башкирской АССР.
 Вахрушев, Леонид Петрович (1944—2015) — советский и российский военачальник, командир 50-й гвардейской ракетной дивизии, начальник полигона «Кура».
 Вахрушев, Михаил Николаевич (1865—1934) — генерал-лейтенант, начальник штаба Северного фронта, участник Белого движения.
 Вахрушев, Николай Александрович (1928—2000) — бригадир каменщиков и монтажников железобетонных конструкций, Герой Социалистического Труда.
 Вахрушев, Пётр Фёдорович (1920—2009) — работник советского сельского хозяйства, комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Вахрушев, Степан Васильевич (1912—2002) — советский военный деятель, административный руководитель.
 Вахрушев, Юрий Павлович (род. 1955) — советский лыжник и биатлонист.

Вахрушева 
 Вахрушева, Любовь Гарриевна (род. 1969) — советская пловчиха в ластах.

Топоним 
 Вахрушев — посёлок городского типа в Поронайском городском округе Сахалинской области России.
 Вахрушев — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Вахрушев-Угольный — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Вахрушев — деревня в Тобольском районе Тюменской области России.

См. также 
 Вахрушево
 Вахрушевская

Примечания